52. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 15–16 lutego 1958 roku w stolicy Finlandii, Helsinkach. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na torze Olympiastadion po raz czwarty (wcześniej w 1939, 1948 i 1953). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Trzeci tytuł mistrzowski wywalczył reprezentant ZSRR Oleg Gonczarienko. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 40 łyżwiarzy z 16 krajów. Sklasyfikowanych zostało 39.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1958 w sportach zimowych
1958 w Europie
Finlandia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Finlandii
Sport w Helsinkach